Меканиксвил има више значења:
 Меканиксвил (Вирџинија)
 Меканиксвил (Мериленд)
 Меканиксвил (Ајова)
 Меканиксвил (округ Монтур, Пенсилванија)
 Меканиксвил (округ Скулкил, Пенсилванија)